Лас Амаполас има више значења:

 Лас Амаполас, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Амаполас (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Амаполас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Амаполас (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Амаполас (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Амаполас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Амаполас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Амаполас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Амаполас (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Амаполас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Амаполас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Амаполас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Амаполас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Амаполас, Ла Амапола (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Амаполас (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Амаполас (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Амаполас (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Амаполас (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Амаполас (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Амаполас (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Амаполас (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Амаполас, Ел Буфало (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Амаполас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Амаполас, Висенте Мухика (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Амаполас (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Амаполас (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Амаполас, Пуенте Рото, Гасолинера (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Амаполас, Фернандо де Лоера (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Амаполас (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Амаполас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику